Ізобі́льне () — село у складі Степногорської міської адміністрації Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт Ізобільненського сільського округу.

Населення — 933 особи (2009; 1428 у 1999, 1775 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 49 %;
 росіяни — 24 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Степногорської міської адміністрації
Села Акмолинської області